Världsmästerskapet i ishockey 1938 var det tolfte världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 23:e Europamästerskapet i ishockey. Turneringen spelades 11–20 februari 1938 i Prag i det dåvarande Tjeckoslovakien.

De 14 deltagande lagen blev indelade i tre inledande grupper – två grupper med fem lag och en med fyra lag. De tre bäst placerade lagen från respektive grupp gick vidare till mellanomgången. I mellanomgången delades lagen som gått vidare upp i tre nya grupper med tre lag. Enligt turneringsreglerna skulle de tre gruppvinnarna och den bästa tvåan gå vidare till semifinaler, men det uppstod problem med att avgöra vilket lag som var den bästa tvåan. Alla de tre tvåorna hade nämligen uppnått 2 poäng med målskillnaden 3–3. Turneringskommittén beslutade att döma Tyskland som bästa tvåa då laget haft de regerande världsmästarna Canada i sin grupp och förlorat matchen mot dem först på övertid.

Kanada vann världsmästerskapet för 10:e gången. Silvermedaljerna gick till Storbritannien, som därmed blev det bäst placerade europeiska laget och vann  Europamästerskapstiteln. Tjeckoslovakien erövrade världsmästerskapsbrons. 

Under denna turnering användes det svenska ishockeylandslagets tröjor med symbolen Tre kronor för första gången, den 11 februari 1938 i samband med matchen mot Kanada. Denna första upplagan av tröjan var blå med gula kronor på bröstet.

Inledande omgång 
De tre bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till mellanomgången.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Mellanomgång 
I mellanomgången delades de tre bästa lagen från den inledande omgången upp i tre nya grupper. Gruppvinnarna och den bästa tvåan gick vidare. Förlorande lag gjorde upp om 5:e placeringen.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Match om 5:e-plats

Finalomgång

Slutställning

Laguppställningar

Sverige 
Målvakter: Arne "Brand Johan" Johansson, Kurt Svanberg
Backar: Sven Bergqvist, Axel Nilsson
Forwards: Olle Andersson, Stig Emanuel Andersson, Åke "Plutten" Andersson, Holger Engberg, Åke "Sparven" Ericson, Karl Forsström, Lennart Hellman, Folke "Masen" Jansson, Ragnar Johansson

Källor
SFRP'S Hockey Archive

Externa länkar

1938 i Tjeckoslovakien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Ishockeysäsongen 1937/1938
Sportevenemang i Prag
1938
Prag under 1900-talet